Das dafabet World Pool Masters 2021 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 22. bis 25. Mai 2021 im Europa Point Sports Park in Gibraltar stattfand. Es war die 27. Auflage des von Matchroom Sport veranstalteten Einladungsturniers.

Sieger wurde der Grieche Alexander Kazakis. Der Finalist der vorangegangenen Ausgabe setzte sich im Endspiel gegen den Amerikaner Shane van Boening mit 9:0 durch. Den dritten Platz belegten der Albaner Eklent Kaçi und der Deutsche Joshua Filler. Titelverteidiger war der Spanier David Alcaide, der im Achtelfinale gegen Skyler Woodward ausschied.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Pool Masters 2021 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2021
Poolbillardveranstaltung 2021
Billardturnier in Gibraltar